

Przypisy 

Rozgrywki piłkarskie na Litwie
2013 w piłce nożnej
2013 na Litwie